Бостандык () — село в Акжарском районе Северо-Казахстанской области Казахстана. Административный центр Кишикараойского сельского округа. Код КАТО — 593437100.

География 
Расположено около озера Киши-Карой.

Население 
В 1999 году население села составляло 1077 человек (549 мужчин и 528 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 847 человек (416 мужчин и 431 женщина).

Примечания 

Населённые пункты Акжарского района